Sary steht für:
 Sary, Dorf im Norden der ukrainischen Oblast Poltawa

Sary oder Sáry ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Sary (* 1968), ägyptischer Fußballspieler
 László Sáry (* 1940), ungarischer Komponist

Siehe auch:
 Saari
 Sari
 Sarry